Aragonés je priimek več oseb:    
 Juan José Aragonés, filipinski rimskokatoliški škof
 Gilbert-Paul Aragonès d’Orcet, francoski rimskokatoliški škof
 Luis Aragonés, španski nogometaš in trener